Hypopomidae é uma família de peixes da ordem Gymnotiformes.

Classificação
Família Hypopomidae
 Gênero Brachyhypopomus
 Brachyhypopomus beebei
 Brachyhypopomus bombilla
 Brachyhypopomus brevirostris
 Brachyhypopomus diazi
 Brachyhypopomus draco
 Brachyhypopomus janeiroensis
 Brachyhypopomus jureiae
 Brachyhypopomus occidentalis
 Brachyhypopomus pinnicaudatus
 Gênero Hypopomus
 Hypopomus artedi
 Gênero Hypopygus
 Hypopygus lepturus
 Hypopygus neblinae
 Gênero Microsternarchus
 Microsternarchus bilineatus
 Gênero Racenisia
 Racenisia fimbriipinna
 Gênero Steatogenys
 Steatogenys duidae
 Steatogenys elegans
 Steatogenys ocellatus
 Gênero Stegostenopos
 Stegostenopos cryptogenes

Referências
 Nelson, Joseph, S. (2006). Fishes of the World. John Wiley & Sons, Inc.. ISBN 0471250317.

Gymnotiformes